Remission () — дебютный студийный альбом американской прогрессив-метал группы Mastodon, выпущенный 28 мая 2002 года на лейбле Relapse Records.

Создание
Большинство песен были написаны задолго до записи альбома. «Workhorse» была впервые сыграна на концерте в Мемфисе в июле 2001 года. «Trampled Under Hoof», «Trilobite», «Where Strides the Behemoth», «Crusher Destroyer» и «Mother Puncher» были сыграны на радио-шоу WFMU 7 августа 2001 года, а "Trainwreck" была написана, когда бывший вокалист Эрик Сэнер еще был в группе.

Звук в начале «Crusher Destroyer» — это рев тираннозавра из фильма «Парк юрского периода», когда Лекс произносит имя своего брата «Тимми!» в момент нападения на их джип.

Тематика
Трой Сандерс сказал, что тема альбома — элемент огня. Тем не менее, Remission был единственным альбомом Mastodon, который не является концептуальным вплоть до альбома 2011 года The Hunter.

В интервью интернет-журналу Lollipop в 2004 году Дэйлор объяснил, как Remission оказался альбомом, который помог ему справиться со смертью его сестры:

«Моя сестра покончила жизнь самоубийством, когда мне было 15 (ей было 14)...Я всё никак не мог это отпустить. Всю ту боль, которую я нес внутри. Боль от её потери всегда была там. Со времен  во мне было столько гнева. После этого [выпуска альбома] я больше не хотел злиться. Когда я начал играть в Mastodon и переехал в Атланту, произошло большое личное исцеление. Mastodon имел к этому непосредственное отношение. Это одна из основных причин, по которым альбом называется Remission. Remission означает прощение и исцеление. Mastodon помог мне сделать это: простить многое из того, что произошло в моей жизни».

Переиздание
Альбом был переиздан 21 октября 2003 года, совпав с выходом музыкального клипа на «March of the Fire Ants». Он широко транслировался на таких телевизионных программах, как Uranium и Headbangers Ball и содержал темные элементы наподобие показа человека, которого откопали из земли и посадили на трон.

Делюкс-издание альбома, выпущенного в виде диджипака, содержало бонусный DVD с профессионально снятым концертным выступлением из девяти песен, записанным в клубе "The Masquerade" в Атланте 1 декабря 2002 года, вместе с ранее не выпущенным материалом. Еще одно дополнительное отличие - кавер-версия на песню "Emerald" группы Thin Lizzy, которая появляется в качестве бонус-трека на CD.

Критика
Remission получил в подавляющем большинстве положительные отзывы. Брайан О'Нил из AllMusic отметил «технический экстаз» альбома с «прогрессивным уклоном, который приближается к пропорциям прог-рока». Он также сравнил "звучащие по-южному" джазовые барабаны и чистые гитары в «Olie Nessie» с Allmans.

Брайан Хейвуд из Pitchfork Media высоко оценил продюсирование альбома и ударника Брэнна Дэйлора как выдающегося музыканта. «Их заносит [в сторону математичности] ровно настолько, чтобы сохранять "изюминку" в аранжировке, но не настолько, чтобы перегружать классические гитарные риффы сложностью, похожей на Dream Theater. А затем они уравновешивают ее каким-то красивым, старомодным металом в стиле Sabbath'ов». Хейвуд прокомментировал: «Весь альбом звучит вне времени, но таким невероятным образом, которого вы никогда не слышали раньше».

Kerrang! поместил альбом в свой список «13 самых важных сладж-релизов».

Коммерческий успех
На момент 2006 года было продано 49,000 копий альбома в Соединённых Штатах.

Использование песен
"Crusher Destroyer" была добавлена к саундтреку видеоигры Tony Hawk’s Underground 2003 года. В 2002 году «March of the Fire Ants» была включена в 7-дюймовый сплит-альбом «Hung, Drawn and Quartered» наряду с High on Fire. После переиздания Remission был включен в сборники Contacted 5.0, MTV2 Headbangers Ball и Take Action!, Vol. 4. «Where Strides the Behemoth» была добавлена в Contaminated 6.0 и From the Shadows - Metal for the Modern Era

Список композиций

Участники записи 
 Брент Хайндс — гитара, вокал
 Билл Келлихер — гитара
 Трой Сэндерс — бас, вокал
 Брэнн Дэйлор — ударные

Примечания 

Альбомы Relapse Records
Альбомы Mastodon
Дебютные альбомы 2002 года